Walnuss (), für Juglans regia auch Welschnuss und welsche Nuss, bezeichnet:

 Echte Walnuss, den Walnussbaum (Juglans regia) und seine Früchte
 Walnüsse (Juglans), eine Pflanzengattung aus der Familie der Walnussgewächse (Juglandaceae)

Siehe auch